Giuseppe Olivi (1769-1795) – naturalista e membro dell'Accademia di Padova e della Accademia nazionale delle scienze
 Giuseppe Olivi – podestà di Treviso dal 1846 al 1852
 Giuseppe Olivi – deputato della XXVII legislatura del Regno d'Italia